
Molekulska formula -{CH3NO2}- se može odnositi na:

 Karbaminska kiselina
 Nitrometan
 Metil nitrit